Улица Кораблестрои́телей — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Кораблестроителей — улица в городе Рыбинске.
 Улица Кораблестроителей — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Мост Кораблестроителей
 Корабельная улица